Deutz OME 117 steht für folgende Diesellokomotivtypen:

 Deutz OME 117 F, schmalspurige Feldbahnlok (1932–1940er)
 Deutz OME 117 R, Rangierlok mit Schmalspur, Normalspur oder Breitspur (1932–1942)